Penna, een rivier in het zuiden van India
 Penna Sant'Andrea, een gemeente in de Italiaanse provincie Teramo, regio Abruzzen 
 Penna San Giovanni, een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata, regio Marche 
 Penna in Teverina, een gemeente in de Italiaanse provincie Terni, regio Umbrië

Zie ook 
 Pena (doorverwijspagina)
 Penne (doorverwijspagina)